Лејтон Хјуит је био бранилац титуле и успешно је одбранио титулу, победивши Хуана Карлоса Ферера у финалу са 7:5, 7:5, 2:6, 2:6, 6:4. 

Хјуит је након победе у групи над Маратом Сафином, уз одустајање Андреа Агасија због повреде, већ обезбедио прво место на АТП листи на крају године. 

Роџер Федерер, Јиржи Новак и Томас Јохансон су дебитовали на турниру.

Носиоци

Жреб

Завршница

Групе

Црвена група 

</center>

Златна група 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2002.